Slovo lamed má více významů:
 Lamed (písmeno) – 12. písmeno hebrejské abecedy
 Lamed (Tel Aviv) – čtvrť v severozápadní části Tel Avivu